Blask ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Blask (1910–1999), deutscher Leichtathlet
 Falko Blask (* 1966), deutscher Journalist, Regisseur, Sachbuchautor, Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Hörfunkmoderator
 Inge Blask (* 1959), deutsche Politikerin